Le avventure di Huckleberry Finn (Adventures of Huckleberry Finn) – romanzo di Mark Twain
 The Adventures of Huckleberry Finn – film del 1939 diretto da Richard Thorpe
 The Adventures of Huckleberry Finn – film tv del 1955 diretto da Herbert B. Swope Jr. 
 Le avventure di Huck Finn (The Adventures of Huckleberry Finn) – film del 1960 diretto da Michael Curtiz
 Le avventure di Huckleberry Finn (The Adventures of Huckleberry Finn) – film del 1978 diretto da Jack B. Hively
The Adventures of Huckleberry Finn – film tv del 1981 diretto da Jack B. Hively
The Adventures of Huckleberry Finn – film d'animazione del 1984
 The Adventures of Huckleberry Finn – film del 1997 diretto da Colin Blaine

Pagine correlate
 Le avventure di Huckleberry Finn (disambigua)
 Le avventure di Huck Finn
 Huckleberry Finn (disambigua)